

Cinema 
 Churchill – film del 2017 diretto da Jonathan Teplitzky

Geografia 
Australia
 Churchill – località del Queensland
 Churchill – città dello stato di Victoria
 Canada
 Churchill – fiume canadese che sfocia nella Baia di Hudson
 Churchill – fiume canadese che sfocia nell'Oceano Atlantico
 Churchill – città del Manitoba
 Churchill – comunità della Contea di Simcoe, Ontario
 Churchill – località della Contea di Wellington, Ontario
Irlanda
 Churchill – villaggio del Donegal
 Regno Unito
 Churchill – villaggio dell'Oxfordshire
 Churchill – villaggio del Somerset
 Stati Uniti d'America
 Contea di Churchill – contea del Nevada
 Churchill – township della Contea di Ogemaw, Michigan
 Churchill – census-designated place della Contea di Trumbull, Ohio
 Churchill – borough della Contea di Allegheny, Pennsylvania

Persone 
 Randolph Henry Churchill (13 febbraio 1849 – 24 gennaio 1895) – politico britannico attivo e influente nella seconda metà dell'Ottocento, padre di Winston Churchill
 Winston Churchill (30 novembre 1874 – 24 gennaio 1965) – politico, storico, giornalista e militare britannico, noto per aver guidato il Regno Unito alla vittoria nella Seconda Guerra Mondiale
 John Churchill, I duca di Marlborough (26 maggio 1650-16 giugno 1722) – generale e politico britannico attivo durante il regno di cinque sovrani, da Carlo II Stuart a Giorgio I di Hannover
 Jack Churchill (16 settembre 1906 – 8 marzo 1996) – militare britannico, combatté per tutta la durata della Seconda Guerra Mondiale armato di arco lungo, frecce e spada scozzese a lama larga

Mezzi militari 
 Mk IV Churchill – carro armato da fanteria britannico della seconda guerra mondiale
 Classe Churchill – classe di sottomarini nucleari d'attacco della Royal Navy

Televisione 
 Churchill – serie televisiva documentaria del 2003

Altro 
 Churchill – particolare formato di sigaro cubano, e nome commerciale di un sigaro prodotto dalle marche Romeo y Julieta e Saint Luis Rey.